Turniej zapasów na Igrzyskach Azji Południowej w Bangladeszu w mieście Dhaka rozegrano od 5 do 8 lutego w Kabaddi Stadium.

styl wolny

Tabela medalowa

Bibliografia 
 

2010 w zapasach
Igrzyska Azji Południowej
Sport w Dhace
2010 w Bangladeszu
Historia Dhaki